Il doppio del torneo di tennis Open 13 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Siemerink e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Martin Damm e Evgenij Kafel'nikov 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Shelby Cannon /  Byron Talbot (primo turno)

 Jan Siemerink /  Daniel Vacek (campioni)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 1994
ATP Tour 1994